Niemcy:
 Riethnordhausen – dzielnica gminy Wallhausen w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Mansfeld-Südharz
 Riethnordhausen – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Sömmerda